Real Betis Balompié er en spansk fodboldklub fra Sevilla, der blev stiftet i 1907. Holdet spiller i øjeblikket (2021-22) i landets bedste række, La Liga. Klubben vandt La Liga i 1935, samt Copa del Rey i 1977, 2005 og senest i 2022.

Hjemmebanen, Estadio Benito Villamarín, har plads til 60.720 siddende tilskuere og er det største af i alt tre stadions i byen. Klubfarverne er grøn og hvid.

Klubben er stærkt rivaliserende med naboerne fra Sevilla FC, og deres indbyrdes derby er et af de mest traditionsrige og passionerede i Spanien. Real Betis repræsenterede traditionelt arbejderklassen i Sevilla, mens Sevilla F.C. havde ry for "de riges" klub, da den ikke lod arbejderklassen spille på kontrakt ved sin grundlæggelse.

I 1907 grundlagde man Sevilla Balompie, og i 1909 endnu en klub, som udbrydere af Sevilla FC, nemlig Betis F.C. Det skete da man ikke ville acceptere en "kontrakt" på en spiller som ikke havde en Universitets baggrund.
I 1914 valgte man at slå de to klubber sammen til Betis Balompié, hvilket blev til Real Betis Balompié, som den første kongelige klub i Spanien, da Alfonso XIII senere samme år havde vist sin støtte til Betis Balompié.

Real Betis Balompié vandt de første 3 bymesterskaber i Sevilla (1910-13)

Real Betis har siden udvidelsen af den sidste endetribune i 2018 haft det fjerde højeste tilskuer gennemsnit i Spanien med et gennemsnit på omkring 45.000 tilskuere per hjemmekamp. Dette er mere end rivalerne fra Sevilla FC til trods for, at de sportslige meritter ikke har været på samme niveau siden årtusindeskiftet. Desuden er Betis ifølge samme undersøgelse den klub der vækker næstmest sympati generelt, altså også blandt tilhængerne af andre hold (efter Málaga).

Bl.a. spillere som Denílson de Oliveira Araújo, Finidi George, Robert Jarni, Alfonso Pérez og Joaquín Sánchez har spillet for klubben gennem årene.

Stephan Andersen og Riza Durmisi er eneste danskere hidtil som har repræsenteret klubben (aug-dec 2013) og (2016-2018).

Real Betis' spilledragter er ved sæsonen 2021-22 sponsoreret af danske Hummel.

Om navnet Real Betis Balompié 

Navnet Betis er det ord fønikerne brugte for Andalusiens længste flod, Guadalquivir, som også er Spaniens femtelængste . Floden er 657 kilometer lang og gennemløber bl.a. Cordoba og Sevilla.

Floden skal ses som et specifikt symbol på livskraft, frugtbarhed og potens. På denne måde ønsker man, at den repræsenterer det absolutte symbol på veritabel sevillanskhed.

"Balompié" er det oprindelige spanske ord for fodbold, men bruges stort set ikke i dag. "Fútbol" er synonymet, taget direkte fra de engelske minearbejdere som bragte spillet til landet. Betis har dog holdt fast i "balompié" som den eneste større klub.

Nuværende Spillertrup 
.

Europæisk deltagelse 
Klubben har af flere omgange spillet europæisk, og har ved to lejligheder mødt danske hold.
I 1997 slog klubben FCK ud af UEFA Cup med samlet 3-1, og året efter slog de Vejle BK ud af samme turnering med samlet 5-1, efter at have tabt 0-1 i Danmark. 2005-2006 spillede klubben som den første fra Andalusien i Champions League.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 
 Dansk fanside 
 http://elcorreoweb.es/2013/07/03/el-madrid-y-el-sevilla-los-mas-antipaticos-del-futbol-espanol-malaga-y-betis-los-mas-simpaticos/

 
Etableret i 1907